Ранчо ла Луна има више значења:

 Ранчо ла Луна (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Луна (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику